Ammerer ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Ammerer (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Gerhard Ammerer (* 1956), österreichischer Historiker
 Joseph Ammerer (1822–?), bayerischer Landwirt, Metzgermeister und Abgeordneter
 Karin Ammerer (* 1976), österreichische Kinderbuchautorin

Ammerer ist der Name folgender Firma:
 Betten Ammerer

Siehe auch:
 Ammer